«Алёнка» — советский художественный фильм режиссёра Бориса Барнета, снятый в 1961 году на киностудии «Мосфильм» по мотивам одноимённой повести Сергея Антонова.

Сюжет 
Лирическая комедия «Алёнка» — это истории людей, которые в середине 1950-х годов приехали в степи Казахстана на освоение целинных земель.

Во время уборочной кампании девятилетняя Алёнка уезжает от родителей в районный центр за 500 километров, чтобы продолжить обучение в школе, которой ещё нет в новом целинном совхозе. Её попутчики во время долгой дороги рассказывают о своей жизни и любви.

Фильм состоит из нескольких новелл: каждую из историй, рассказанных героями в пути, режиссёр представляет кинозрителям через восприятие Алёнки, глазами ребёнка.

После окончания медицинского института на целину из Риги приезжает молодой специалист — стоматолог Эльза Калнынь (Анда Зайце). В совхозном медпункте в вагончике не оказалось отдельного кабинета и стоматологического кресла. Но Эльза не боится трудностей и с приключениями отправляется в районный центр Арык за новым оборудованием.

Сама Алёнка поведала попутчикам, как она решила получить в школе пять двоек и чуть не свела с ума старого доброго учителя Витаминыча (Эраст Гарин).

Подруге механизатора Степана Ревуна (Василий Шукшин) — столичной девушке Лиде (Майя Менглет) стало скучно на комсомольской стройке в Белогорске, куда Степан увёз её из Москвы. Пара переезжает на целину, но и тут их семейная жизнь не сразу налаживается, к тому же в совхозе нет ЗАГСа.

У простой доброй русской женщины Василисы Петровны (Ирина Зарубина) на целине случилась беда. Спасая посевной фонд, погибла её дочь Лиза (Наталья Селезнёва). В сибирской деревне живёт другая дочка Василисы, которая непременно захочет приехать на целину, на место погибшей сестры...

Недетские проблемы в детском восприятии. Сам принцип восприятия — «мир глазами ребёнка» — ставит картину в один ряд с «Серёжей», «Катком и скрипкой», «Человек идёт за солнцем» и другими работами молодого поколения. Сравнение с ними Барнет выдерживает, в чём-то даже опережая.

В ролях

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки 
  на официальном канале «Мосфильма»

 «Алёнка» (1961) на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1961 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Бориса Барнета
Фильмы СССР 1961 года
Экранизации произведений Сергея Антонова
Роуд-муви